Диана Гаджиева:
 Гаджиева, Диана (род. 1989) — азербайджанская певица, представительница Азербайджана на Евровидении 2017 под псевдонимом Dihaj.
 Гаджиева, Диана Хайрутдиновна (1955—2013) — советский и российский учёный-востоковед.